Westmeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Westmeyer (1873–1917), deutscher Politiker und Gewerkschafter
 Hans Westmeyer (1946–2020), deutscher Psychologe
 Hans Georg Westmeyer, deutscher (Kern-)Physiker
 Wilhelm Westmeyer (1829–1880), deutscher Komponist und Pianist

Siehe auch:
 Westmeier
 Westermeier
 Westermeyer
 Westermaier